Questa tabella mostra tutti gli isotopi conosciuti, ordinati per numero atomico crescente da sinistra a destra e per numero neutronico crescente dall'alto in basso. Le emivite sono indicate con il colore della cella, mentre gli isotopi che hanno percorsi di decadimento alternativi hanno colore di sfondo e bordo differenti.

Legenda emivita 
Le celle della tabella degli isotopi sono colorate in modo diverso a seconda dell'emivita dell'isotopo:

Lista completa degli isotopi conosciuti

Voci correlate 
 Abbondanza isotopica
 Isotopo
 Tavola periodica degli elementi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  
 
 
 
 
 

Isotopi
Isotopi